Orthosie (godin), een godin uit de Griekse mythologie
Orthosie (maan), een maan van Jupiter